Deblüe est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 François Debluë (1950- ), poète et écrivain suisse, neveu d'Henri Debluë
 Henri Debluë (1924-1988), éditeur et écrivain suisse

Homonymie de patronyme